Rizvanović ist der Familienname folgender Personen:

 Alen Rizvanović (* 1989), bosnisch-österreichischer Terrorist
 Denis Rizvanović (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Mirza Rizvanović (* 1986), bosnischer Fußballspieler
 Senad Rizvanović (* 1968), jugoslawischer Ringer